Ел Косточе има више значења:

 Ел Косточе (Сан Франсиско Логече), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Косточе (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику